Cryptocoryneopsis är ett släkte av svampar. Cryptocoryneopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptocoryneopsis